Давид Ферер Ерн () е испански професионален тенисист, роден на 2 април 1982 в Хавеа. Става професионалист през 2000 г. и в началото на кариерата си играе най-добре на клей, но по-късно има успех и на други настилки, като достига до финал на Открито първенство на Франция, по два пъти до полуфинал на Открито първенство по тенис на Австралия и Открито първенство на САЩ и до четвърт финал на Уимбълдън. Влиза в първите 10 на световната ранглиста през 2006 г., а най-доброто му класиране е трето място, постигнато през юли 2013 г. Той е част от испанския отбор за Купа Дейвис, спечелил финалите през 2008, 2009 и 2011. Негов треньор между 2000 и 2013 е Хавиер Пилес, а от 2014 – Хосе Франсиско Алтур. Най-значимата му индивидуална титла до 2014 е
Париж Мастърс през 2012 и второ място на Тенис Мастърс Къп през 2007. За първи път влиза в топ 10 през 2006 и най-високото му класиране е номер 3 през юли 2013.

Кариера 
Когато е на петнадесет години, Ферер отива в Барселона, където каталунската тенис федерация подпомага тренировките му. По-късно прекарва девет месеца в Equelite, тенис-академията на Хуан Карлос Фереро във Вилена.

През 2000 г., първата му година като професионалист, Фереро печели два Фючърса на сингъл и един на двойки. През 2001 г. печели един сателитен турнир и първата си от общо пет титли от Чалънджър турнири – в полския Сопот.

През 2002 г. започва да участва на турнири от висока категория като стига финал още на втория си такъв турнир – в Умаг, Хърватия, където губи от Карлос Моя. По-малко от два месеца по-късно Ферер взима първата си титла от турнир от висока категория – в Букурещ той надделява над Хосе Акасусо. През тази година печели още четири Чалънджър турнира.

През 2003 г. дебютира на всичките турнири от Големия шлем, както и на шест от деветте Мастърса. Играе финал в Сопот.

Година по-късно играе на полуфинал в Щутгарт, Палермо и Лион и на четвъртфинал в Буенос Айрес, Валенсия, Букурещ и на Мастърса в Хамбург.

На Ролан Гарос през 2005 стига до четвъртфинал, където губи от бъдещия шампион Рафаел Надал. Това е най-добрият му резултат от турнир от Големия шлем. През годината играе финал във Валенсия, полуфинал във Виня дел Мар, Ню Хейвън и на Мастърсите в Маями и Рим, четвъртфинал на Мастърсите в Монте Карло, Мадрид и Париж. През месец февруари печели турнирите на двойки във Виня дел Мар и Акапулко, с партньор Сантяго Вентура.

През 2006 г. Ферер печели титлата в Щутгарт. На финала надделява над Акасусо в петсетов мач, продължил пет часа. Ферер успява да обърне мача, губейки с 1:2 сета и 1:5 гейма в четвъртия сет. Стига до финал във Валенсия и полуфинал на Маями Мастърс. Играе четвъртфинал в Базел и Окланд и на Мастърсите в Монте Карло, Хамбург и Синсинати. На Уимбълдън и Откритото първенство на Австралия стига до четвъртия кръг, а на Откритото първенство на САЩ – до третия кръг. Това са и най-добрите му класирания на тези турнири.

До 2007 г. Ферер печели само един турнир – в Оукланд и играе полуфинал на още един – в Барселона. На сметката си има и четири четвъртфинала: На Мастърсите в Индиън Уелс, Монте Карло и Хамбург и на турнира в Ротердам.

През 2012 г. Ферер спечелва най-голямата си титла в кариерата от категорията Мастърс 1000 в Париж с победа над поляка Йежи Янович в два сета в отделните сетове 6:4, 6:3.

През 2013 г. идва най-големият връх в кариерата на сърцатия испанец и той достига за първи път финал на турнир от Големия шлем. Това се случва на Ролан Гарос на финала той бива победен от своя добър приятел Рафаел Надал.

Класиране в края на годината

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (28)

Загубени финали на сингъл (22)

Титли на двойки (3)

Загубени финали на двойки (2)

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 
 Статистика за купа Дейвис

Източници 

Ферер, Давид